Plenilunio (àlbum), àlbum de Luar na Lubre del 1997
 Plenilunio (novel·la), novel·la d'Antonio Muñoz Molina publicada el 1997
 Plenilunio (pel·lícula de 2000), pel·lícula espanyola d'Imanol Uribe, basada en la novel·la de Muñoz Molina 
 Plenilunio (pel·lícula de 1993), pel·lícula uruguaia de Ricardo Islas publicada el 1993